Список глав города Магнитогорска XVIII—XXI веках. Основан в 1929 году, статус города с июня 1931 г.

1-й секретарь горкома КПСС 

 Хвастунов И.И. (май — июль 1930) — секр. Магнитного РК (?)

 Румянцев, Георгий Кузьмич (1930—1931)
 Карклин, Фриц Иванович (1931—1932)
 Спиров, Иван Александрович (1932—1933)
 Ломинадзе, Виссарион Виссарионович (1933—1935)
 Хитаров, Рафаэль Мовсесович (1935—1937)
 Иванов, Константин Николаевич (1937—1938)
 Семёнов, Александр Михайлович (1938—1940)
 Корнилов, Пётр Васильевич (1940—1940)
 Фокин, Тимофей Арсеньевич (1940—1945)
 Пилипец, Степан Маркович (1945—1946)
 Лесков, Александр Васильевич (1946—1947)
 Кулешов, Пётр Яковлевич (1947—1949)
 Павлов, Георгий Сергеевич (1949—1950)
 Губкин, Павлин Николаевич (1950—1954)
 Щербаков, Павел Андреевич (1954—1956)
 Соловков, Александр Константинович (1956—1958)
 Щербаков, Павел Андреевич (1958—1960)
 Антипин, Василий Иванович (1960—1962)
 Дмитриев, Валентин Иванович (1962—1970)
 Колосок, Владимир Васильевич (1970—1979)
 Грищенко, Пётр Семёнович (1979—1983)
 Смеющев, Виктор Александрович (1983—1985)
 Федосеев, Владимир Сергеевич (1985—1985)
 Стоббе, Лев Георгиевич (1985—1989)
 Рябков, Виталий Макарович (1989—1990)
 Савицкий, Александр Леонидович (1990—1991)

Председатель горсовета, горисполкома

Председатель горсовета (1930—1940) 
 Бусыгин Н.Д. (сентябрь 1930 — ?) — председатель президиума городского совета
 ???
 Гапанович, Леонид Селивёрстович (? — 1937 #)
 ???
 Иванов Константин Николаевич (июнь — август 1938)
 ???
 Жемерикин Степан Захарович (1939—1940)

Председатель горисполкома 

 Жемерикин, Степан Захарович (1939—1941)
 Еланчик, Иосиф Давыдович (1941—1942)
 Петряков, Никита Михайлович (1942—1944)
 Миряев, Виктор Дмитриевич (1944—1946)
 Корнилов, Пётр Васильевич (1947—1949)
 Дунаев, Александр Дмитриевич (1949—1950)
 Гребениченко, Адам Устинович (1950—1952)
 Полухин, Кузьма Иванович (1952—1959)
 Антипин, Василий Иванович (1959—1960)
 Замосковцев, Иван Тимофеевич (1960—1962)
 Босенко, Иван Михайлович (1962—1973)
 Панков, Алексей Михайлович (1973—1986)
 Лысенко, Михаил Михайлович (1986—1989)
 Антимонов, Виктор Николаевич (1990—1991)

Председатель горсовета (1990—1993) 
 Антимонов Виктор Николаевич (1990)
 Гесс Пётр Петрович (1990—1992)
 Мазуль Всеволод Владимирович (1992?—1993?)

Глава города 
 Клювгант Вадим Владимирович (1992—1995)
 Аникушин Виктор Георгиевич (1995—2005)
 Карпов Евгений Вениаминович (2005—2009)
 Тефтелев Евгений Николаевич (2009 / март 2010 — 23 декабря 2014)
 Бахметьев Виталий Викторович (23 декабря 2014 / 28 октября 2015 — 27 сентября 2016)
 Бердников Сергей Николаевич (с 27 сентября / 25 октября 2016 г.)

Источники и ссылки 
 Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. К.Н. Бочкарёв. — Челябинск: Камен. пояс, 2008. Т. 7. — Х—Я. Приложения. — С. 633-698

Примечания

См. также 
 Список глав крупных городов России

Магнитогорск
Персоналии:Магнитогорск